Duilio Susmel – giornalista italiano
 Edoardo Susmel – storico e politico italiano
 Lucio Susmel – ecologo italiano
 Sergio Susmel – ex calciatore italiano